Jones megye (Dél-Dakota) 
 Jones megye (Észak-Karolina)
 Jones megye (Georgia)
 Jones megye (Iowa)
 Jones megye (Mississippi)
 Jones megye (Texas)